Starigrad je lahko:
 Starigrad (mesto)
 Starigrad, Senj (Hrvaška)
 Starigrad, Koprivnica (Hrvaška)
Starigrad, Ston = grič (vzpetina) nad hrvaškim Stonom
Altfinkenstein, Starigrad (nad Maloščami, občina Bekštanj na avstrijskem Koroškem)

Glej tudi 

 Stari grad
Novigrad